Argout peut faire référence à :
 Antoine Maurice Apollinaire d'Argout (1782-1858), homme politique français ;
 Argout, une rivière de Russie.